Davi Araújo Prado (Goiania, [Brasil]], 27 de abril de 2000) Davi Prado com apenas 12 anos de idade, surpreendeu a todos e venceu a principal categoria de velocidade das que competiu, garantindo o título de Campeão Mundial, algo inédito na história do Jet Ski Brasileiro. Davi Prado (Freestyle Amador 15º lugar, Slalom 11º lugar, Ski Lites Jr. 4º lugar e Ski Stock Jr. 1º lugar)O piloto faturou o título mundial a 6 de Outubro de 2012 nas World Finals de Lake Havasu, Arizona, nos Estados Unidos, que decorrem de 29 de Setembro a 7 de Outubro de 2012.

Vale lembrar que na história de 25 anos  da BJSA , Davi Prado é  considerado o maior fenômeno do Jet Ski de todos os tempos,  quebrando recordes a cada competição. Só no ano de  2011, foi Campeão Brasileiro em duas categorias e trouxe três títulos do Campeonato Europeu.Davi Prado participara do campeonato mundial de Jet Ski 2013

Ligações externas 
Página oficial do piloto

Desportos radicais‎
Naturais de Goiânia